Янис Залитис или Иван Петрович Залит (, 27 июля 1874, Венденский уезд — 9 декабря 1919, ) — латвийский и русский политик, один из организаторов батальонов латышских стрелков. Первый военный министр Латвии. Адвокат. Депутат Государственной думы России. Посол Латвии в Скандинавских странах. Кавалер ордена Лачплесиса 3 степени.

Биография 
Родился в семье крестьянина-батрака в Сауснейской волости Венденского уезда Лифляндской губернии. Начальное образование получил в православной воскресной школе, затем посещал местную приходскую, а позднее православную духовную школу в Риге и обучался в Рижской духовной семинарии. Учился в Юрьевском (Дерптском) университете, окончил который в 1901 году.

После получения высшего образования начал работать помощником адвоката в Риге. С 1906 года сам стал адвокатом там же. Осенью 1912 был избран депутатом четвёртого созыва государственной думы России. Во время Первой мировой войны работал в Санкт-Петербурге, где материально помогал беженцам. В 1915 году вместе с другими депутатами 4-го созыва Думы организовал батальон латышских стрелков. Вместе с Янисом Голдманисом выпустил знаменитое обращение к соотечественникам «Собирайтесь под латышскими флагами!».

С сентября 1917 года был членом Латышского временного пационального совета и представлял Латвию среди скандинавских стран. На сессии совета в январе 1918 года в Петрограде единственный не поддержал резолюцию по вопросу мира и международного положения Латвии.

В 1918 году он вернулся в Ригу, где участвовал в создании Народного совета, а также был делегатом от латвийской радикальной демократической партии, провозгласившей Латвийскую Республику. Работал в Народном совете. С 6 декабря 1918 по 19 июля 1919 был министром обороны под началом председателя временного правительства Карлиса Ульманиса.

Умер 9 декабря 1919 года в Риге. Похоронен на Братском кладбище. Посмертно удостоен ордена Лачплесиса 3 степени.

В 1934 году именем Я. Залитиса названа одна из новых улиц в Риге.

Ссылки 
 Янис Зилитис на сайте lkok
 ВИДЕО #LV99плюс: 93 секунды о том, как в Петрограде объявили о независимости Латвии (Rus.lsm.lv)

Примечания 

Выпускники Тартуского университета
Адвокаты Латвии
Члены Государственной думы Российской империи IV созыва
Министры обороны Латвии
Адвокаты по алфавиту
Родившиеся в Эргльском крае
Адвокаты Российской империи
Юристы по алфавиту
Юристы Российской империи
Похороненные на Братском кладбище (Рига)